Agilulfo, re dei Longobardi
 Agilulfo di Colonia
 Agilulfo (nome)
 Agilulfo, personaggio in Il cavaliere inesistente di Italo Calvino